Marrubio acuático puede estar haciendo referencia a:

 Marrubio acuático, una planta del género Ajuga.
 Marrubio acuático, una planta de la familia Lamiaceae.